Predigerkirche ist der Name einiger Kirchen des Predigerordens (ordo praedicatorum).

Kirchen 
* Predigerkirche (Basel)
 Predigerkirche (Eisenach)
 Predigerkirche (Erfurt)
 Predigerkirche (Rottweil)
 Predigerkirche (Zürich)

Predigerkirche, ehemaliger Name der Französischen Kirche (Bern)

Siehe auch 
 Dominikanerkirche

Liste (Kirchengebäude nach Name)